Townsend kan syfta på:

 Townsend, Delaware
 Townsend, Massachusetts
 Townsend, Montana
 Townsend, Tennessee

Se även 
 Townshend
 Townsend (auktor)